Lipsius puede hacer referencia a:

 Fred Lipsius, músico estadounidense;
 Justus Lipsius, filólogo belga; o
 Marie Lipsius, escritora alemana.